Кши́штоф Януарий Кра́вчик (; 8 сентября 1946, Катовице, Польша — 5 апреля 2021, Лодзь, Польша) — польский композитор, поп-музыкант, гитарист, певец (баритон), лидер бит-группы «Trubadurzy». Заслуженный деятель культуры Польши. Годы деятельности с 1963 по октябрь 2020 года.

Биография 
В 1953 году поступил в музыкальную школу в Познани, в 1956 переехал с семьей в Лодзь, где продолжил учёбу. В связи со смертью отца полного музыкального образования не получил.

В 1963 году вместе с М. Лихтманом, С. Ковалевским, Е. Кжеминьским и Б. Борковским создал польскую бит-группу Trubadurzy («Трубадуры»), до 1973 — вокалист группы. С группой «Трубадуры» выступал на международных фестивалях в Ополе, Сопоте, Зелёна-Гура и Колобжеге (Польша), гастролировал за рубежом, в ГДР, СССР, Швеции, Греции, Бельгии, Нидерландах, Ирландии, Югославии, Болгарии, Монголии и др.

Отмечен многими наградами и премиями, в том числе, наградой на фестивале в Ополе за удачный дебют и песню «Przyjedź mamo na przysięgę». Обладатель 5 Золотых и 9 платиновых дисков.

После продолжил сольную карьеру. В 1981 году переехал в США. Там лечился от наркотической и алкогольной зависимости. После возвращения в Польшу в середине 1980-х годов, перенëс хирургическую операцию на горле и год жил в Колобжеге, где восстанавливал голос.

В 1988 году во время автомобильной поездки с семьëй, заснул за рулëм. В результате попал в больницу с многочисленными травмами, требующими многомесячной терапии.

В 1990-х годах снова уехал в США. В 1994 году окончательно вернулся на родину.

В 2000 году Кшиштоф Кравчик пел для Папы Римского Иоанна Павла II на площади Святого Петра в Ватикане.

В октябре 2020 года из-за проблем со здоровьем и длительной пандемией COVID-19 прекратил публичную деятельность, а группа Кшиштоф Кравчик Фемили была распущенна.

Умер 5 апреля 2021 года, через несколько дней после выхода из больницы, в которой пребывал из-за COVID-19.

Творчество 
За свою творческую карьеру пел и записывал музыкальные произведения самых разнообразных жанров: ритм-н-блюз, рок-н-ролл, поп, кантри, итало-диско, танго, шансон и религиозные гимны, народные колядки, цыганскую музыку и др.

В 1977 году записал пластинку с песнями на стихи Есенина в переводе Владислава Броневского.

Дискография

В составе «Трубадуров» 
 Krajobrazy (1968, Gold album)
 Ej Sobótka, Sobótka (1969, Gold album)
 Kochana (1970, Gold album)
 Zaufaj sercu (1971, Gold album)
 Będziesz Ty (1973, Gold album)
 Znowu razem (1973, Gold album)

Соло 

 Byłaś mi nadzieją (1974)
 Rysunek na szkle (1976, Gold album — 1978)
 Pieśni S. Jesienina (1977)
 Jak minął dzień (1977, Gold album — 1980)
 Dla mojej dziewczyny (1979)
 Don’t leave me (1979)
 Good Rock & Roll (1980, Gold album — 1986)
 Niki w krainie techniki (1980)
 From a Different Place (As «Krystof», 1982)
 Kolędy Polskie (1986)
 Wstaje nowy dzień (1987)
 Country album (1987)
 My road (1989)
 Koncert jubileuszowy (1990)
 Co za cyrk (1990)
 The singles album (1991)
 Country na drogę (1991)
 Wszystko za disco (1991)
 Kolędy i pastorałki (1991)
 A kiedy będziesz moją żoną (1992)
 Collection (1992)
 Live koncert (1992)
 Gdy nam śpiewał Elvis Presley (1994, Gold album — 1996, Platinum album — 1997)
 Kolędy i piosenki świąteczne (1994)
 Gdy nam śpiewał Elvis Presley 2 (1995, Gold album — 1996)
 Świąteczne piosenki (1995)
 Ballady (1995)
 Canzone d’Amore (1995, Gold album)
 Krzysztof Krawczyk & weselni goście (1995)
 No Boundaries (1995)
 Złote przeboje (1996)
 Świąteczne piosenki (1996)
 Ave Maria (1997)
 Arrivederci moja dziewczyno (1997, Gold album)
 The Single Album (1998)
 Złote przeboje (1998)

 Jak przeżyć wszystko jeszcze raz (1998)
 Polskie Tango (1998)
 Album Jubileuszowy/Zawsze w drodze (1999)
 Gold (1999)
 Złota kolekcja — Pamiętam Ciebie z tamtych lat (1999, Gold album)
 Ojcu Świętemu śpiewajmy (1999, Gold album)
 Kolędy Polskie (1999)
 Platynowa kolekcja — Złote przeboje (1999)
 To, co dał nam los (2000)
 Zawsze w drodze (2000)
 Największe przeboje cz. 1 and Największe przeboje cz. 2 (2000)
 2000 takich świąt (2000)
 Polskie kolędy (2000)
 Daj mi drugie życie feat. Горан Брегович (2001, Gold and then Platinum album)
 Byłaś mi nadzieją (2001, reedition of the 1974 album)
 Najpiękniejsze polskie kolędy — Polskie perły (2001)
 … Bo marzę i śnię (2002, Platinum album)
 Cygańskie rytmy (Gwiazdy biesiadują) (2003)
 Live (2003, Gold album)
 Piosenki o miłości (2003)
 Złote przeboje (2003)
 Piosenki na Święta (2003)
 To co w życiu ważne (2004, Platinum album)
 The Best — Rysunek na szkle (2004)
 To, co w życiu ważne — Edycja specjalna (2004)
 Mona Lisa (2004)
 Jestem sobą (2004, Platinum album, 5 CDs)
 The Shadow Of Your Smile (2005)
 Amerykańskie piosenki (Edycja specjalna) (2005)
 Złota Kolekcja — Pamiętam Ciebie z tamtych lat (2005)
 Krzysztof Krawczyk — Special Edition — 3CD Box (2006)
 Tacy samotni (2006, Platinum album)
 Tacy samotni (Edycja Specjalna) (2007, Gold album)
 Gwiazdy XX Wieku — Krzysztof Krawczyk (2007)
 Leksykon Krzysztofa Krawczyka (7 CDs in 2007 plus 13 CDs in 2008)

Награды 
 2004 — Золотой Крест Заслуги (Польша)
 2011 — Медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis»

Ссылки 
 Официальный сайт К. Кравчика

Композиторы Польши XX века
Композиторы Польши XXI века
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 8 сентября
Родившиеся в 1946 году
Родившиеся в Катовице
Заслуженные деятели культуры Польши
Певцы и певицы Польши
Композиторы Польши
Баритоны
Гитаристы Польши

Умершие от COVID-19 в Польше